Die Gerry Weber Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Juni 2002 in Halle (Westfalen) stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die Stella Artois Championships gespielt, welche genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Thomas Johansson, der in diesem Jahr als Drittgesetzter im Viertelfinale ausschied. Neuer Turniersieger wurde der Topgesetzte Jewgeni Kafelnikow, der im Finale den Lokalmatadoren Nicolas Kiefer besiegte. Kafelnikow hatte bereits 1997 und 1998 in Halle triumphiert und gewann seinen insgesamt 25. Titel.
Im Doppel gewannen im vorherigen Jahr Daniel Nestor und Sandon Stolle. Nur Stolle trat erneut an und schied in der ersten Runde aus. Neue Turniersieger wurden David Prinosil und David Rikl, die damit ihren einzigen gemeinsamen Titel gewannen. Für Prinosil war es das zweite Halle-Finale im Doppel gewesen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 736.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 951.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Halle (Westf.)